Борха:

Дворянский род 
 Борджиа ( — Борджа,  — Борха) — испанский дворянский род из Арагона, переселившийся в Италию в XV веке.
 См. раздел Знаменитые представители в этой статье, где перечислены представители рода, чью фамилию принято писать Борджиа, Борха или иначе.

Фамилия 
 Борха, Анна Франсиска де (1640—1706) — первая женщина, управлявшая вице-королевством Перу.
 Борха, Артуро (1892—1912) — колумбийский поэт-модернист.
 Борха, Карлос (1913—1982) — мексиканский баскетболист, бронзовый призёр Олимпийских игр 1936 года.
 Борха, Кристиан Алексис (род. 1993) — колумбийский футболист.
 Борха, Мелитон (?—?) — филиппинский шахматист.
 Борха, Мигель Анхель (род. 1993) — колумбийский футболист.
 Борха, Педро Луис (1432—1458) — представитель династии Борджиа, племянник папы римского Калликста III.
 Борха, Феликс (род. 1983) — эквадорский футболист.
 Борха, Франциско де (1441—1511) — кардинал-непот (племянник) римского папы Александра VI из рода Борджиа.
 Борха, Чико (1959—2021) — американский футболист, игрок в шоубол и мини-футбол, тренер.
 Борха, Энрике (род. 1945) — мексиканский футболист.

Составная фамилия 
 Борха Боливар, Карлос Фернандо (род. 1956) — боливийский футболист.
 Борха де Икаса, Роза (урожд. Роза Борха Фебрес-Кордеро; 1889—1964) — эквадорская писательница и общественный деятель.
 Борха-и-Арагон, Франсиско де (1581—1658) — испанский писатель, судебный и колониальный чиновник.
 Борха-и-Армендия, Хуан де (1564—1628) — испанский судебный и колониальный чиновник, правитель Новой Гранады.
 Борха-и-Веласко, Гаспар де (1580—1645) — испанский кардинал.
 Борха-и-Сентельяс, Карлос де (1663—1733) — испанский кардинал, патриарх Западной Индии.
 Борха-и-Энрикес, Хуан де (1494—1543) — 3-й герцог Гандии и Сесса из рода Борджиа, коннетабль Неаполя.
 Борха-Льянсоль де Романи, Педро Луис (1472—1511) — кардинал, младший брат кардинала Хуана де Борха-Льянсоля де Романи.
 Борха-Льянсоль де Романи, Хуан (1446—1503) — испанский церковный деятель, кардинал.
 Борха Льянсоль де Романи, Хуан (младший) (1470—1500) — кардинал и дипломат.
 Борха Севальос, Родриго (род. 1935) — президент Эквадора (1988—1992).

Населённый пункт 
 Борха — муниципалитет в Испании, входит в провинцию Сарагоса, в составе автономного сообщества Арагон.

См. также 
 Борджиа (значения)